Łączność alarmowa – łączność organizowana za pomocą różnych środków łączności, przede wszystkim sygnalizacyjnych, w celu przekazania sygnałów alarmowych uprzedzających o bezpośrednim zagrożeniu ze strony nieprzyjaciela (napad powietrzny, chemiczny, uderzenie bronią masowego rażenia itp.) lub o powstaniu niebezpiecznej sytuacji (pożar, powódź, awaria itp.). Organizowana jest na wszystkich szczeblach dowodzenia od pododdziału wzwyż oraz w sztabach, rejonach i obiektach wojskowych.

Wojska łączności